Niemcy:
 Brenk – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler

Osoby:
 Jake Brenk – amerykański hokeista
 Karl Brenk – niemiecki aktor